Оссобуко, оссо буко или осси-букки () — традиционное блюдо кухни Ломбардии, представляющее собой тушёную телячью голяшку, а также название используемого для этого блюда мясного полуфабриката.

Оссобуко означает буквально «полая кость» (от  — «кость» и buco — «дыра»), поскольку кость вместе с мозгом являются составной частью блюда.

Для приготовления оссобуко по-милански используют телячью голяшку, овощи и специи. Готовое блюдо обычно подают с ризотто по-милански (ризотто с добавлением шафрана), полентой, также с другими видами ризотто или пастой.

Хотя традиционным мясом для оссобуко является телятина, сейчас можно встретить также оссобуко из свинины и баранины.

Примечания

Литература 
 

Итальянская кухня
Блюда из телятины